Лахденпохья — город в Карелии
 Лахденпохья — бывшая финская грузо-пассажирская железнодорожная станция на берегу Ладожского озера.
 Лахденпохья — бывший остановочный пункт в Карелии на перегоне Яккима — Куокканиэми.
 Населённый пункт Лахденпохья — деревня Лахденпохья, Пяйят-Хяме, Финляндия.

Примечания